Arxiu Municipal de Girona, arxiu de l'administració local de la ciutat de Girona
 Amics de la Música de Gavà, associació cultural per a la promoció de la música de Gavà (Baix Llobregat)
 Advocat Militar General, càrrec militar que supervisa l'estat de dret dins de les Forces de Defensa d'Israel
 AMG TV (de l'acrònim en anglès Access Media Group), cadena de televisió generalista dels Estats Units
 Mercedes-AMG (de l'acrònim en alemany Aufrecht-Melcher-Großaspach), divisió de Mercedes-Benz encarregada del desenvolupament d'automòbils d'altes prestacions
 AM General (de l'acrònim en anglès American Motors General), fabricant d'automòbils dels Estats Units
 All Movie Guide, lloc web de base de dades sobre cinema
 All Music Guide, lloc web de base de dades sobre música
 All Media Guide, companyia propietària dels llocs web de base de dades anteriors, amb seu als Estats Units
 Athletic Model Guild, empresa editora de material fotogràfic de nu masculí dels Estats Units